Eine Enchroma-Brille ist eine Brille, die Farbsehschwächen kompensieren soll. Äußerlich sieht sie wie eine reguläre Sonnenbrille aus. Enchroma ist einer von mehreren Anbietern, wurde aber zum Gattungsnamen.

Funktion 
Menschen können Farben dadurch unterscheiden, dass es in ihren Augen Farbzapfen für (meistens) drei verschiedene Bereiche des Spektrums (Wellenlängenbereiche) gibt, und zwar für jeweils vornehmlich blaues, grünes oder rotes Licht. Diese drei Farb-Empfindlichkeitsbereiche überschneiden sich, aber aus dem Verhältnis der wahrgenommenen Anteile entsteht ein eindeutiger Farbeindruck. Wie gut dies funktioniert, ist individuell unterschiedlich und hängt davon ab, wie verschieden diese Empfindlichkeitsbereiche tatsächlich sind.

In den Augen von Personen mit Farbsehschwäche überschneiden sich Empfindlichkeitsbereiche so sehr, dass verschiedene Farbtöne, die beide große Anteile in diesem Überschneidungsbereich haben, kaum noch oder gar nicht unterschieden werden können.

Um dem abzuhelfen, dämpfen die fraglichen Brillen durch eine spezielle Filterbeschichtung der Gläser gezielt jene spektralen Wellenlängenbereiche, die in dem Überschneidungsbereich liegen, und lassen diejenigen Wellenlängen durch, bei denen die Farb-Empfindlichkeitsbereiche noch verschieden sind. Das Bild wird dadurch dunkler (Die Brille sieht also nicht nur aus wie eine Sonnenbrille, sondern sie wirkt auch so), aber die Farbunterscheidung in dem geschwächten Bereich wird verbessert.

Eine solche Brille muss daher der individuellen Farbsehschwäche angepasst sein, und sie hilft auch nur den Personen, bei denen die betroffenen Farb-Empfindlichkeitsbereiche noch eine gewisse Unterschiedlichkeit besitzen.

Einzelnachweise 

Brille
Sehbehinderung